Brescia (stad), een Italiaanse stad
Brescia (provincie), een Italiaanse provincie
Brescia Calcio, een Italiaanse voetbalclub
Bisdom Brescia